Amerikai Egyesült Államok
 Maple Grove (Illinois)
 Maple Grove (Kalifornia)
 Maple Grove (Benzie megye, Michigan)
 Maple Grove (Minnesota)
 Maple Grove (Missouri)
 Maple Grove (Poughkeepsie, New York)
 Maple Grove (Ohio)
 Maple Grove (Berks megye, Pennsylvania)
 Maple Grove (Utah)
 Maple Grove (Virginia)
 Maple Grove (Washington)